Can Rigol (Sant Martí Sarroca)
 Can Rigol (Subirats)
 Can Rigol (Corbera de Llobregat)